Boris Michailowitsch Matwejew (russisch Борис Михайлович Матвеев) ist der Name folgender Personen:

* Boris Michailowitsch Matwejew (Fußballspieler) (* 1970), russischer Fußballspieler
 Boris Michailowitsch Matwejew (Leichtathlet) (1929–1968), sowjetischer Diskuswerfer